Oberndorfer ist der Familienname folgender Personen:

 Benedikt Oberndorfer (1912–1977), Abt des Stiftes Lambach
 Fritz Oberndorfer (1878–1969), österreichischer Volkskundler
 Hans Oberndorfer (1925–2006), deutscher Astronom
 Johann Oberndorfer (1837–1910), österreichischer Wirtschaftsbesitzer und katholisch-konservativer Politiker
 Johann Adam Oberndorfer (1792–1871), deutscher Nationalökonom
 Martha Oberndorfer (* 1962), österreichische Managerin

 Siegfried Oberndorfer (1876–1944), deutscher Pathologe und Krebsforscher
 Stefan Oberndorfer (* 1959), deutscher Unternehmer und Autorennfahrer

Oberndorfer ist:
 (3275) Oberndorfer, nach Hans Oberndorfer benannter Asteroid

Siehe auch:
 Oberndörfer
 Oberdorfer